Кола́риш (Кола́реш, ) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Синтра. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 7 628 человека на 2011 год. Занимает площадь 33,07 км².

Покровителем района считается Дева Мария ().

В городке Колариш — административном центре фрегезии — находится остановка исторического трамвая Синтры, соединяющего центр муниципалитета с океаном — курортом Прая-даш-Масанш.

Примечания 

Районы округа Лиссабон